Otok bezeichnet mehrere Ortschaften:

 Otok (Vinkovci), eine Stadt im Osten von Kroatien
 Otok (Sinj), einen Ort im Süden von Kroatien

 die slowenische Bezeichnung für die Gemeinde Maria Wörth